Efraim Sonnenschein (1890-1943) – ostatni rabin gminy żydowskiej w Bydgoszczy, doktor filozofii.
 Timo Sonnenschein (ur. 1987) – niemiecki raper
 Sieben Tage Sonnenschein – album muzyczny Die Flippers